

Persone
 Derek Boland, in arte Derek B (1965-2009) – rapper inglese
 Harry Boland (1925-2013) – cestista e dirigente sportivo irlandese
 Mary Boland, all'anagrafe Marie Anne Boland (1880-1965) – attrice teatrale e cinematografica statunitense
 Mirko Boland (1987) – calciatore tedesco, di ruolo centrocampista

Altro
 Boland Cavaliers (in lingua afrikaans Boland Kavaliers) – club sudafricano di rugby a 15 
 Boland, regione della provincia del Capo Occidentale in Sudafrica, a nord-est di Città del Capo

Pagine correlate
 John Boland